Este anexo é composto por uma lista de condes de Dammartin (não ordenada).

Alberico II de Dammartin (1150 -?), conde de Dammartin
Renaud (c. 1170 -?), conde de Dammartin
Hugo I de Dammartin, conde de Dammartin
João de Chabannes, conde de Dammartin
Manassès de Dammartin, Conde de Dammartin
Alberico III Hurepel de Bolonha (c. 1222 -?), conde de Dammartin, Clermont e Aumale
António de Chabannes (1411 -?), conde de Dammartin

Dammartin